Грошев Євген Миколайович — радянський хокеїст, центральний нападник.
 Грошев Олександр Іванович (1984-2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
Прізвища